L'inconnue de la Seine, jeune femme morte vers 1875 et le nom donné à son masque mortuaire, donnant naissance à la légende de la noyée de la Seine ;
 L'Inconnue de la Seine, conte inspiré par la légende, Jules Supervielle, Gallimard, 1929 ;
 L'Inconnue de la Seine, roman policier, Jacques Brenner, Albin Michel, 1968 ;
L'Inconnue de la Seine, téléfilm d'Olivier Ricard d'après le roman de Jacques Brenner, ORTF, 1973 ;
 L'Inconnue de la Seine, roman policier, Sarah Cohen-Scali, Rageot, 1997 ;
 L'Inconnue de la Seine, roman inspiré par la légende, Didier Blonde, Gallimard, 2012 ;
 L'Inconnue de la Seine, roman policier, Guillaume Musso, Calmann-Lévy, 2021.